Stati Uniti d'America
 Sumpter – township della Contea di Wayne, Michigan
 Sumpter – città della Contea di Baker, Oregon
 Sumpter – città della Contea di Sauk, Wisconsin